Ва́лли () — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Райккюла.

География и описание 
Расположена в 55 км к югу от Таллина и в 14 км к югу от уездного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 57 метров.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78413.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 44 человека, из них 43 (97,7 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Валли по данным переписей населения:

История 
В 1936 году недалеко от центра мызы Ервакант (, Ярваканди ()) появилось поселение, центральная часть которой получила название Валли. Происхождение такого топонима неизвестно, однако поблизости есть несколько хуторов с названием Валли. Это место упоминается как деревня в 1460 году (Jerwencato; в 1464 году — Jerwentayne ~ Jerwencayue), в 1485 году упоминается уже как мыза (Jerworikory ~ Jerwenkay).

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень с Валли была объединена расположенная на его юго-восточной окраине деревня Каэра (), получившая своё название в 1936 году по хутору Каэра (основан после 1774 года), а также деревня Мыйзатагузе ().

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа